«Микола Глущенко — художник і шпигун» — роман української письменниці Катерини Лебедєвої.

Зміст 

Книга є неординарною біографією Миколи Глущенка, що всебічно охоплює діяльність митця, який був  не тільки відомим в Україні та за її межами художником, але одночасно виконував функції професійного розвідника.

У книзі ретранслюється новий нетрадиційний погляд на історію українського мистецтва ХХ століття. 

Грунтується на публікаціях, секретних матеріалах з Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Описує тих, хто особисто знав Миколу Петровича.

Наявні ексклюзивні фотографії і репродукції.

Книжка розрахована на широкий читацький загал.

Одночасно з виходом книги було відкрито сайт , на якому вперше оприлюднено онлайн документи зі справи Глущенка з Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Примітки

Джерела 
 Художник і шпигун. Уривки з біографії Миколи Глущенка.
 Дозволена барвистість шпигуна. Рецензія Діани Клочко

Посилання 
 Його постать завжди бентежити­ме, — київська дослідниця Катерина Лебедєва про Миколу Глущенка// Вечірній Київ, 16 жовтня 2022 року, автор- Марія Катаєва, Процитовано 16 жовтня 2022 року
 Книга «Микола Глущенко — художник і шпигун» на сайті GoodReads

Українські романи
Історичні романи
Біографічні романи
Детективні романи України
Книги про мистецтво